«Ewigkeit» (в переводе ) — немецкая народная песня. Известна по печатным сборникам со второй четверти XVII века. В качестве церковного песнопения приобрела популярность в католической среде (позднее — и в протестантских общинах).

Происхождение и распространение 
Автор неизвестен. Произведение встречается со второй половины XVII века, сначала в католических, а затем и в протестантских сборниках духовных песен. Так, текст из 18 строф был опубликован в издании «Katholische Kirchengesänge» (), вышедшем в Кёльне в 1625 году.

В одном из Люнебургских песенников () автором произведения назван Даниэль Вюльссер (). В то же время, согласно другому источнику, Вюльссер, служивший пастором в Нюрнберге, лишь изменил первоначальный вариант текста, добавив новые строфы.

Произведение переиздавалось в таких сборниках, как «Alt u. Newe Geistliche Catholische außerlesene Gesänge» (; Падерборн, 1654) и «Lüneburger Gesangbuch» (1661).

В трёхтомник «Des Knaben Wunderhorn» (; 1806, I) песня попала в сокращённом варианте.

Текст

Комментарии 
Текст содержит размышления о беспредельности вечности и невозможности её измерить. Итогом их становится призыв обращать свой взор к вечности, а не к коротким мгновениям земных радостей. Редакторы «Волшебного рога» сохранили лишь 1—5, 7 и 8 строфы оригинала, которые, при помощи сравнений, должны были сформировать у читателя образ вечности. Строфы 6, 9—18 отсутствуют: в них представлены картины вечной адской боли, которая в «Волшебном роге» лишь упоминается в последнем шестистишии.

Примечания

Ссылки 
 Версия песни из Люнебургского сборника (1661)

Песни из сборника «Волшебный рог мальчика»
Народные песни Германии